

Юбілейний сільський округ — адміністративна одиниця, Єсільський район, Акмолинська область
 Юбілейний сільський округ — адміністративна одиниця, район Шал-акина, Північно-Казахстанська область